El Bosc Comunal de Baixàs (en francès, oficialment, Forêt Communale de Baixas) és un bosc de domini públic del terme comunal de Baixàs, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

El bosc, que ocupa 0,36 hectàrees, està situat a prop al nord-oest del poble, just al nord-oest de l'ermita de Santa Caterina i a ponent de la gran pedrera del nord del Serrat de la Pietat.

El bosc està sotmès a una explotació gestionada per la comuna de Baixàs. Té el codi identificador de l'ONF (Office National des Forêts) F16241Q.

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web del Bosc comunal
 Una altra pàgina web, amb mapa esquemàtic del bosc

Boscs del Rosselló
Geografia de Baixàs